Antun Righi (nogometaš), nogometaš Hajduka
 Ante Righi, prelat Katoličke crkve